Amerikai Egyesült Államok
 Ai (Alabama)
 Ai (Georgia)
 Ai (Észak-Karolina)
 Ai (Ohio)
Biblia

 Ai (Kánaán)

Egyéb

 ai, állat
 AI, Amnesty International, az emberi jogokat védő nemzetközi szervezet;
 AI, Artificial Intelligence, mesterséges intelligencia;
 A. I. – Mesterséges értelem, Steven Spielberg rendezte, amerikai tudományos-fantasztikus film, 2001.